Давид Митгуч (; 26 июня 1987, Брегенц) — австрийский хоккеист, защитник.

Карьера 
Воспитанник клуба «Брегенцервальд» (c 1998 года в клубе). Уже в сезоне 2002/2003 сыграл два матча за основную команду в Австрийской национальной лиге. В следующем сезоне Давид закрепился в основном составе, провёл за клуб во втором дивизионе около 380 матчей. «Брегенцервальд» был аутсайдером лиги, а в 2012 году вошёл в Интер-Национальную лигу, дважды становился чемпионом (2012/2013, 2015/2016), а c 2016 года играет в Альпийской хоккейной лиге. 

Летом 2017 года Митгуч продлил контракт ещё на сезон. В марте 2018 года Митгуч завершил профессиональную хоккейную карьеру в возрасте 30 лет, выступал за «Хоэнэмс» в четвёртом дивизионе.

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
 Чемпион Интер-Национальной лиги: 2012/13, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Брегенцервальд»